Duschnik steht für:
 mehrere Orte in Tschechien mit dem Namen Dušníky, siehe  Dušníky (Begriffsklärung)
 den deutschen Namen der Gemeinde Duszniki in der Woiwodschaft Großpolen in Polen